Photograph puede referirse a:
Photograph (canción de Ringo Starr), una canción del músico británico Ringo Starr, publicada en su álbum de estudio Ringo en 1973.
Photograph (canción de Def Leppard), una balada de la banda de heavy metal británica Def Leppard, es el sencillo principal de su álbum Pyromania en 1983. 
Photograph (canción de Nickelback), una canción de la banda de hard rock canadiense Nickelback, es el sencillo principal de su álbum All the Right Reasons en 2005. 
Photograph (canción de Ed Sheeran), una canción por el cantautor Ed Sheeran, publicada en su segundo álbum de estudio x en 2015.
Photograph: The Very Best of Ringo, un álbum recopilatorio del músico británico Ringo Starr, publicado en 2007.